Cinco buques de la Armada Española han portado el nombre de Pizarro, en honor del explorador y conquistador Francisco Pizarro.

 El primer Pizarro fue un vapor aparejado de fragata construido en Inglaterra y perdido cerca de aguas cubanas.
 El segundo  fue un vapor de ruedas con casco de madera de segunda generación, construido en los astilleros de Arsenal de La Carraca en San Fernando (Cádiz), botado el 29 de junio de 1851 y perdido en aguas del Atlántico el 11 de septiembre de 1878. 
 El tercer Pizarro fue un cañonero de 2ª clase, construido en 1895 en los astilleros escoceses de Clydebank (Glasgow). Fue volado por su propia dotación cerca de Nuevitas, costa noreste de Cuba, a principios de agosto de 1898.
 El cuarto  fue un cañonero construido en los astilleros de Empresa Nacional Bazán  en Ferrol, entregándose a la Armada en 1946, reclasificado como fragata tras su modernización en 1955, causando baja en 1970. 
 El quinto  es un buque de asalto anfibio tipo LST de la clase Newport, que prestó servicio en la Armada de Estados Unidos de 1972 a 1994. Transferido a la Armada Española en 1995, dado de baja en 2012. 

Nombres de buques de la Armada de España